Texas Rangers (beisebol) — time de beisebol dos Estados Unidos
Texas Ranger Division — força policial do estado do Texas
Texas Rangers (filme) — filme de Steve Miner (2001)